A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi harmatsúlyú  versenyszámát a második játéknapon, július 29-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben.

Az első helyet a grúz, Európa-bajnoki bronzérmes, Lasha Shavdatuashvili szerezte meg. A döntőben a magyar, kétszeres világbajnoki bronzérmes, Ungvári Miklóst győzte le jukoval. Az első bronzmérkőzésen a japán világbajnok, Ebinuma Maszasi győzött a lengyel világbajnoki bronzérmes, Pawel Zagrodnik felett. A második bronzmeccsen a világbajnoki bronzérmes, koreai Cho Jun-Ho diadalmaskodott a spanyol Sugoi Uriarte felett.

Ungvári Miklósnak az első illetve a második körben kevesebb mint húsz másodpercre volt szüksége, hogy diadalmaskodjon ellenfelei felett. Először az afgán Ajmal Faizzada-t, majd a belizei Eddermys Sanchez-t győzte le. A harmadik körben az Európa-bajnoki bronzérmes szlovén Rok Drakšič-ot győzte le, majd a negyeddöntőben a lengyel, világbajnoki bronzérmes, Pawel Zagrodnik sem tudta megállítani menetelésében. Az elődöntőben a spanyol Sugoi Uriarte-t győzte le. A döntőben a grúz, Európa-bajnoki bronzérmessel, Lasha Shavdatuashvili-vel szemben maradt alul egy szoros mérkőzésen. Ungvári Miklósnak ez volt a harmadik olimpiája és az első olimpiai érme. Ő szerezte a magyar csapat második érmét a londoni játékokon.

Eredmények

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

F066